El término Albaida puede referirse a:

Botánica

La albaida (Anthyllis cytisoides), un semiarbusto de la familia de las fabaceas.

Geografía

 Albaida municipio español de la provincia de Valencia. 

 Albaida del Aljarafe municipio español de la provincia de Sevilla, en la comarca del Aljarafe.

 Canillas de Albaida municipio español de la provincia de Málaga.

 Río Albaida, afluente del Júcar que riega los campos de Játiva.

 Valle de Albaida (en valenciano La Vall D'Albaida), comarca de la Comunidad Valenciana, que toma su nombre de la localidad homónima]].